Split Decisions (film), een Amerikaanse film uit 1988
Split Decisions (ER), een aflevering van ER